Kaiserthermen steht für:

 Kaiserthermen (Trier) in Trier
 Caracalla-Thermen in Rom 
 Diokletiansthermen in Rom